

Persone
 Adrian Lindley Trevor Cole, o semplicemente Adrian Cole  (1895-1966) – militare australiano
 Alfred Lindley (1904-1951) – canottiere statunitense
 Audra Lindley (1918-1997) – attrice statunitense
 Clement Lindley Wragge (1852-1922) – meteorologo britannico
 David Lindley (1944-2023) – cantante e polistrumentista statunitense
 Edward Frederick Lindley Wood, I conte di Halifax (1881-1959) – politico britannico
 John Lindley (1799-1865) – botanico inglese
 John Lindley Byrne (1950) – fumettista inglese naturalizzato statunitense
 Nicolás Lindley (1908-1995) – militare e politico peruviano
 Robert Lindley Murray (1893-1970) – tennista statunitense
 Ryan Lindley (1989) – giocatore di football americano statunitense
 Siri Lindley (1969) – ex triatleta statunitense
 Tinsley Lindley (1865-1940) – calciatore inglese, di ruolo attaccante

Personaggi immaginari
 Jen Lindley, propr. Jennifer Lindley – personaggio della serie televisiva Dawson's Creek

Geografia
 Lindley – città (town) della contea di Steuben, New York